Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody organizowane od 1921 przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI). Początkowo na mistrzostwach rywalizowali tylko amatorzy, jednak od 1927 uczestniczą w nich także profesjonaliści, a od 1958 również kobiety.

Historia 
Mistrzostwa świata dla zawodowców po raz pierwszy zorganizowano w niemieckim Nürburgring, a pierwszym zwycięzcą podczas wyścigu ze startu wspólnego okazał się Włoch Alfredo Binda.

W 1994 wprowadzono dodatkowo do programu mistrzostw jazdę indywidualną na czas. Pierwszym zwycięzcą w tej specjalności – we włoskiej miejscowości Agrigento został Brytyjczyk Chris Boardman (wcześniej już podczas MŚ w roku 1931 w Kopenhadze przeprowadzono wyjątkowo jazdę indywidualną na czas zamiast wyścigu ze startu wspólnego).

Polskie sukcesy wśród zawodowców to: w wyścigu ze startu wspólnego elity – złoto Michała Kwiatkowskiego z Ponferrady w 2014, srebro Zbigniewa Sprucha z Plouay w 2000 oraz szósta lokata Piotra Wadeckiego z Lizbony w 2001; a w jeździe indywidualnej na czas elity – czwarte miejsce Macieja Bodnara w Dausze w 2016, siódme miejsce Zenona Jaskuły w Bogocie w 1995 oraz dziewiąte miejsca tego samego zawodnika w Agrigento w 1994 i San Sebastián w 1997.

W latach 1921–1995 rozgrywano wyścig ze startu wspólnego dla amatorów. W tej rywalizacji polscy kolarze czterokrotnie zdobywali złote medale – w 1973 (Ryszard Szurkowski), 1974 (Janusz Kowalski), 1985 (Lech Piasecki) i 1989 (Joachim Halupczok). W 1996 zniesiono wieloletni podział na kolarstwo zawodowe i amatorskie, zastępując wyścig dla amatorów rywalizacją w kategorii U-23.

Tęczowa koszulka mistrza świata 

Każdy zawodnik z tytułem mistrza świata otrzymuje białą koszulkę, na której widnieją paski w barwach kół olimpijskich, popularnie zwaną „tęczową koszulką”. Przez następny rok mistrz zakłada taką koszulkę podczas swoich startów w zawodach w tej dyscyplinie i kategorii, w której zdobył tytuł. Czyli na przykład, mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego elity występuje w tęczowej koszulce w szosowych wyścigach wieloetapowych (oprócz etapów jazdy na czas) lub jednodniowych, a mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas – tylko na etapach tego typu. Po upływie roku może używać tych kolorów nadal jako detal (np. na kołnierzyku lub rękawku koszulki). Kolory te mają zastosowanie we wszystkich dyscyplinach kolarskich.

Edycje mistrzostw

Medaliści

Wyścig ze startu wspólnego mężczyzn

Indywidualna jazda na czas mężczyzn

Wyścig ze startu wspólnego kobiet

Indywidualna jazda na czas kobiet

Wyścig ze startu wspólnego mężczyzn do lat 23

Indywidualna jazda na czas mężczyzn do lat 23

Wyścig ze startu wspólnego mężczyzn (amatorzy)

Wyścig ze startu wspólnego juniorów

Drużynowa jazda na czas mężczyzn

Drużynowa jazda na czas kobiet

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2014.
Klasyfikacja nie uwzględnia medali przyznanych w konkurencjach juniorów i juniorek.

Zobacz też 
 Puchar Świata w kolarstwie szosowym
 Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym
 Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym
 Kolarstwo na letnich igrzyskach olimpijskich

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Unii Kolarskiej